Personen
Kensuke Nagai (1989), Japans voetballer
Yuichiro Nagai (1979), Japans voetballer
Kafu Nagai (1879 - 1959), Japans schrijver
Kenji Nagai (1957 - 2007), Japans journalist
Kenshi Nagai, een Japans componist
Kenji Nagai (1957 - 2007), journalist
Yoshikazu Nagai (1951), Japans voetballer
Atsushi Nagai, (1974), Japans voetballer
Hideki Nagai (1971), Japans voetballer
Shunta Nagai (1982), Japans voetballer

Andere
Nagai (Yamagata), een stad in de Japanse prefectuur Yamagata
Nagai (ras), een fictief ras uit de Star Wars-reeks
 Nagaistadion, een stadion in Osaka 
 Nagai Chaudhry, een census town in de Indiase staat Haryana.